Calinich ist der Familienname von:
 Ernst Adolph Eduard Calinich (1806 – nach 1849), deutscher Pädagoge
 Robert Calinich (1834–1883), deutscher evangelisch-lutherischer Hauptpastor